Barbara Cassin – filologa, filosofa, accademica germanista, grecista e traduttrice francese
Fermino Cassin – ex calciatore italiano
John Cassin – ornitologo statunitense
René Cassin – giurista, magistrato e diplomatico francese
Riccardo Cassin – alpinista italiano

Pagine correlate
USS Cassin